Montero je příjmení, které se vyvinulo z titulu královského lovčího (ze španělského výrazu „monte“, který znamená hora):

 Edmundo Abastoflor Montero (* 1943), bolivijský arcibiskup 
 Gabriela Montero (* 1970), venezuelská klavíristka
 Jefferson Montero (* 1989), ekvádorský fotbalista
 María Bereová de Montero (1914–1983), argentinská šachistka
 René Montero (* 1979), kubánský zápasník
 Ricardo Montero (1902–1974), španělský cyklista
 Ricardo Montero (rozhodčí) (* 1986), kostarický fotbalový rozhodčí
 Rosa Montero (* 1951), španělská spisovatelka

Španělská příjmení